A Double Deception – film del 1911 diretto da Lewin Fitzhamon
 A Double Deception – film del 1913 prodotto dall'Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
 A Double Deception – film del 1915 prodotto dalla Empress